Dolno Palčisjte (makedonska: Долно Палчиште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Bogovinje, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Dolno Palčisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dolno Palčisjte är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Dolno Palčisjte. Runt Dolno Palčisjte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer nordost om Dolno Palčisjte. 

Omgivningarna runt Dolno Palčisjte är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bogovinje (kommun)